Engine, de softwarematige basis van een computerprogramma
 PC Engine, een spelcomputer
 Engine (platenlabel), een Amerikaans platenlabel
 Engine (televisieserie), een Japanse televisie-dramaserie uit 2005 met Takuya Kimura
 Engine (Britse band), een Britse boogie-rockband, actief tussen 1979 en 1997
 Engine (Amerikaanse band), een Amerikaanse metalband rond Ray Alder, actief tussen 1999 en 2002